Bosznia-Hercegovina
 Moštanica, folyó Északnyugat-Boszniában, az Una jobb oldali mellékvize
Moštanica szerb pravoszláv monostor Bosanska Dubica közelében, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Moštanica, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szerbia
 Moštanica, falu Vranje községben, a Pčinji körzetben
Mala Moštanica falu Obrenovac községben, a Belgrádi körzetben
Velika Moštanica falu Čukarica községben, a Belgrádi körzetben